ЛЦ — аббревиатура, которая может означать:

 Партия реформ Шлесерса ЛПП/ЛЦ
 Лахта-центр
 Ложная цель